Club Sol de América, puede hacer referencia a dos instituciones deportivas

  El Club Sol de América (f. 1909) de la ciudad de Asunción del Paraguay, o
  El Club Sol de América (f. 1947) de la ciudad de Formosa del Argentina.